Псиландер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Псиландер, Вальдемар Эйнар (1884—1917) — датский киноактёр эпохи немого кино.
 Псиландер, Густав (1669—1738) — шведский адмирал, президент Адмиралтейств-коллегии, барон.